Tajnik je lahko:

 tajnik, poklic
 Tajnik (otok) - hrvaški otok v Jadranskem morju
 tajnik (ptič) - afriška ujeda
Tajnik (priimek)

Priimek 
 Gabrijela Krajnc (roj. Tajnik, *1965), slovenska športna plezalka